FPA est un sigle qui peut signifier :
 Fancy Pants Adventures, une série de jeux de plates-formes utilisant la technologie Flash ; 
 Feminist Porn Award, une cérémonie annuelle de remise de prix du cinéma pour adulte ;
 First Person Adventure, un terme utilisé dans le monde du jeu vidéo pour décrire certains jeux ;
 Force de police auxiliaire, durant la Guerre d'Algérie ;
 frein de parking assisté ;
 Former Presidents Act, loi sur les anciens présidents des États-Unis leur fournissant retraite et protection.